Кра́сный съезд (бывший Семёновский съезд) — улица в центральной части города Ярославля. Лежит между Красной площадью и Волжской набережной. Нумерация домов ведётся от Волжской набережной. Улица состоит из двух параллельных дорог, соединяющих площадь с верхним и с нижним ярусами Волжской набережной.

История 

Семёновский овраг с древности служил одним из съездов к Волге с высокого берега, на котором располагался Ярославль. Около съезда располагались пристани и переправа в Тверицы, откуда начинались дороги на Кострому и Вологду. При возведении укреплений Земляного города овраг стал началом глубокого рва, прорытого большой дугой от Волжского берега до Которосльного. Название оврага и съезда происходит от располагавшейся рядом древней Семёновской церкви.

Верхняя часть улицы была проложена при перестройке города по регулярному плану 1778 года. В 1820-е годы в ходе благоустройства Волжской набережной по инициативе губернатора Александра Безобразова Семёновский овраг выпрямили, съезд сделали отлогим и перекинули через него каменный мост. В результате Семёновский съезд приобрёл современные очертания.

В сентябре 1924 года Семёновский съезд переименован советскими властями в Красный с целью идеологизации.

Здания 
 № 4а — Бывший дом Кудасова
 № 6 — Бывший дом Гнуздева, построенный в 1878 году
 № 8 — Бывшая богадельня Вахрамеева, возведенный в 1883 году

См. также 
 Улицы Ярославля
 Семёновский мост

Примечания 

Улицы Ярославля